Му́ромский кре́мль — древнейшая часть города Мурома и бывшая городская крепость. Располагался на месте нынешнего Парка культуры и отдыха имени В. И. Ленина в северной части центрального микрорайона Мурома на крутом берегу реки Оки.

История 
Первые укрепления племени мурома на месте кремля, к северу (в районе Николо-Набережной церкви) и к северо-западу (в районе Троицкого, Благовещенского монастырей и площади Крестьянина) от него появились в VIII—IX веках. Окончательно кремль как оборонительное сооружение оформился к X веку. Муромская крепость была важна для обороны Древней Руси, так как Муром до середины XVI века, когда Иван Грозный взял Казань, оставался приграничным городом. Внутри крепости располагались собор Рождества Богородицы, деревянная церковь Архангела Михаила, воеводский, боярские и купеческие дворы, тюрьма, съезжая изба, жилища муромских священников, множество жилых и хозяйственных построек. После этого кремль не использовался, сильно обветшал, сгорел в начале XVIII века и в царствование Екатерины II, когда город стал застраиваться по генеральному плану, был разобран за ненадобностью. Место, где располагался кремль, в книгах по топонимике города фигурирует как Воеводская гора, так как в кремле располагался дом воеводы.

В 1852 году на месте кремля был открыт Окский сад (позднее парк имени В. И. Ленина). В 1868 году там был найден клад — 11000 арабских монет. В 1946 году Академия наук СССР произвела на месте кремля археологические раскопки.

Архитектура 
Кремль был деревянным. С севера и юга он был отрезан от местности оврагами, с востока — крутым берегом Оки, с запада — неглубоким Козьим болотом. Кремль имел трое ворот, четыре глухих угловых башни, восемь четырёхстенных башен, одну глухую полубашню и одну башню-тайник . По описи Бартенева (1637 г.) кремль имел вид четырёхугольника длиной 552 сажени.

Примечания

Литература 
 Пудков Д. П. Муром: историко-экономический очерк — издание 2-е, исправленное и дополненное. — Верхне-Волжское книжное издательство, 1987. 173,[3] с. : ил.; 20 см.
 Город Муром: путеводитель по историко-революционным, архитектурным и археологическим памятникам — Верхне-Волжское книжное издательство, 1967.
 История Мурома и Муромского края с древнейших времён до конца двадцатого века — Управление образования администрации г. Мурома, МИХМ — Муром, 2001.
 * 
 Беспалов Н. А. Муром: Памятники архитектуры и искусства: Альбом / Авт.-сост. Н. Беспалов — М.: Советская Россия, 1990. - 271 с.
 Беспалов, Николай Андреевич. Муром : Памятники искусства XVI - начала XIX века : Очерк. - [Ярославль] : [Верхне-Волжское книжное издательство], [1971]. - 128 с. : ил.; 21 см.

Кремли
Русские оборонительные сооружения X века
Исчезнувшие крепости России
Утраченные здания и сооружения Владимирской области
Городища Владимирской области
Здания и сооружения Мурома
История Мурома